Târgușor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Târgușor (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța

 Târgușor (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Târgușor (Cluj), Dorf im Kreis Cluj